Yaoguin peut désigner :
Yaoguin, la localité située dans le département de Poa au Burkina Faso
Issiri-Yaoguin (ou Issiri-Yaoghin), la localité située dans le département de Dialgaye au Burkina Faso